Kemp steht für:
 Kemp (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kemp-Decarboxylierung, Namensreaktion der organischen Chemie
 Sammlung Ingrid und Willi Kemp

Kemp ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kemp (Georgia)
 Kemp (Illinois), Gemeindefreies Gebiet im Douglas County, Illinois
 Kemp (Ohio), Gemeindefreies Gebiet in Allen County, Ohio
 Kemp (Oklahoma), Ort im Bryan County, Oklahoma
 Kemp (Henderson County, Texas)
 Kemp (Kaufman County, Texas)
 Kemp Township (Bryan County, Oklahoma)

geografischer Objekte:
 Kemp-Halbinsel, Halbinsel an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika
 Kemp Island
 Kemp Lake
 Kempland, Gebiet in Antarktika
 Kemp Peak, Berg im Kempland, Antarktika
 Kemp Rock, Felseninsel vor der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Kap Kemp, Südwestkap der Doumer-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Camp